Я́ков Росто́вцев: Ростовцев, Яков Иванович (1803—1860) — деятель крестьянской реформы.
 Ростовцев, Яков Павлович (1791—1871) — директор училищ Черниговской губернии, статский советник.